Цисарик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цисарик, Владимир Орестович (род. 1978) — украинский скульптор.
 Цисарик, Рудольф (1912—1944) — словацкий окружной судья, партизан Второй мировой войны.